Deba steht für:

 Deba, japanisches Küchenmesser
 Deba (Fluss) im spanischen Baskenland
 Deba (Baskenland) (spanisch Deva), Stadt in der Provinz Guipúzcoa, Spanien
 Deba (Nigeria), Stadt im Bundesstaat Gombe, Nigeria
 Deba, Deutsche Baugruppe, Vorgänger der Derag

Deba ist der Familienname von:
 Bizunesh Deba (* 1987), äthiopische Langstreckenläuferin